Amos Kollek, réalisateur et scénariste israélien.
 Teddy Kollek, homme politique israélien.

Homonymie
Homonymie de patronyme